Gouvernement René Pleven (1), du  au  ;
Gouvernement René Pleven (2), du  au .

Voir aussi
René Pleven et Historique des gouvernements de la France